

Сулейманово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Сулейманово — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Сулейманово — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Сулейманово — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Сулейманово — село, Сафакулевський округ, Курганська область
 Сулейманово — присілок, Учалинський район, Башкортостан